У 1991 в Хорватії було 70 міст і містечок та 419 муніципалітетів, розподілених між 20 округами (плюс місто Загреб, який є як містом, так і округом).
 У 2001 (окрім Загреба) були 122 міста і містечка та 423 муніципалітети.
 У 2006 остання адміністративна реформа, після якої стало 127 міст і містечок і 429 муніципалітетів.

Список міст
Список міст Хорватії за населенням

Примітки

Див. також 
 Хорватія
 Адміністративний поділ Хорватії

Посилання 
 Асоціація міст в Хорватії 

Хорватія

Міста
Місцеве самоврядування в Хорватії